John Walker puede referirse a:

 John Walker (naturalista) (1730-1803), naturalista británico;
 John Walker (inventor) (1781-1859), químico y farmacéutico británico;
 John Walker (malvinense) (1904-1968), primer malvinense que se nacionalizó argentino para cumplir el servicio militar;
 John E. Walker (1941-), químico y biólogo británico, premio nobel de química en 1997;
 John Walker (atleta) (1952-), atleta neozelandés;
 John Walker (programador) (1959-), programador estadounidense;
 John Walker (yudoca), yudoca australiano.
 John Walker, personaje de Marvel Comics.